Topographia ist Teil des Titels folgender Werke:

 Topographia Windhagiana, 1656 erschienene Sammlung von Ansichten des Herrschaftsbesitzes von Joachim Enzmilner
 Topographia Austriae superioris modernae, 1674 erschienene Sammlung von Ansichten damals zu Oberösterreich gehörender Städte und Herrschaftssitze
 Topographia Ducatus Carniolae modernae, Buch von Johann Weichard Valvasor aus dem Jahre 1679
 Topographia Ducatus Montani, Kartenwerk des Erich Philipp Ploennies aus dem Jahre 1715
 Topographia Germaniae, eines der Hauptwerke von Matthäus Merian des Älteren
 Topographia Silesiae, ab ca. 1745, von Friedrich Bernhard Werner